Александр Александрович Каминский (23 октября 1934 — 29 октября 2019) — советский и российский , специалист в области физики лазерных кристаллов, член-корреспондент РАН (2006), лауреат премии имени Д. С. Рождественского (1992).

Биография 
Родился в Москве, вырос в Казани, где поступил в авиационный институт. Стремясь к занятиям наукой, перевёлся в Московский государственный университет. Работал в Институте кристаллографии имени А. В. Шубникова РАН, в том числе в должности заведующего лабораторией. С начала 1990-х годов тесно сотрудничал с Институтом оптики и прикладной физики Берлинского технического университета, где несколько лет проработал в должности профессора. В 2008—2014 годах занимал пост вице-президента Международного союза чистой и прикладной физики. Один из инициаторов ежегодного Симпозиума по лазерной керамике и один из редакторов-основателей авторитетного журнала Laser & Photonics Reviews.

Научные работы посвящены в основном поиску и исследованию новых лазерных материалов. Детально исследовал свойства диэлектрических кристаллов, легированных ионами редкоземельных металлов; широко применял  для описания изменения структуры энергетических уровней ионов под действием кристаллического поля. Обнаружил ряд многофункциональных материалов, способных не только генерировать лазерное излучение, но и преобразовывать его за счёт таких нелинейно-оптических процессов, как генерация второй гармоники и вынужденное комбинационное рассеяние; это позволило создать лазеры на новых длинах волн в широком диапазоне — от ультрафиолетового до инфракрасного. Одним из первых предложил использовать прозрачные керамические материалы в качестве активных сред лазеров, впервые получил генерацию на ряде таких материалов.

Награды 
 Премия имени Д. С. Рождественского (1992) — за серию работ «Оптика и спектроскопия лазерных кристаллов»

Избранные публикации 
 
 Английский перевод:

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Лауреаты премии имени Д. С. Рождественского
Похороненные на Востряковском кладбище